Pine Grove puede hacer referencia a lo siguiente:

 Pine Grove (condado de Hood River, Oregón).
 Pine Grove (condado de Klamath, Oregón). 
 Pine Grove (condado de Wasco, Oregón).